Білоруська футбольна вища ліга 1998 — 8-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вперше здобув Дніпро-Трансмаш.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Білшина взяв участь у Кубку УЄФА 1999—2000 як володар Кубку Білорусі 1998—1999.
2. Клуб Динамо-93 (Мінськ) був дискваліфікований із змагань після 15 турів. Всі результати були анульовані та клуб був виключений із підсумкової турнірної таблиці.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

1998
Білорусь
1998 у білоруському спорті